У таблицях нижче наведено результати Mercedes-Benz в Чемпіонаті Європи та Формулі-1.

Результати виступів в Чемпіонаті Європи 

 Виноски

Результати виступів в Формулі-1

В якості конструктора

1954–1955

Виноски

2010-і

2020-і 

Примітки
* – Сезон триває.
† — Пілоти, що не фінішували на гран-прі, але були класифіковані, оскільки подолали понад 90 % дистанції.
‡ – Зараховано половину очок через те, що перегони склали менше 75 % запланованої дистанції.

Примітки 

Мерседес-Бенц в Формулі-1
Mercedes-Benz